Сан Исидро Охо де Агва има више значења:

 Сан Исидро Охо де Агва (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро Охо де Агва (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику